Салими — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салими, Бехдад (род. 1989) — иранский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2012 года,
 Салими, Мохаммад (1937—2016) — иранский военачальник, генерал-майор.